Die Bharati-Brailleschrift (; IPA: [], dt. „Indisches Braille“) ist eine Adaption der Brailleschrift auf die indischen Schriften.

Geschichte 
Die Bharati-Brailleschrift wurde 1951 von der indischen Regierung entwickelt und eingeführt. Davor waren im Land zahlreiche unterschiedliche Brailleschriften für die verschiedenen indischen Schriften in Verwendung.

Gestaltung 
Die Bharati-Brailleschrift verzichtet auf die komplexen Ligaturen der indischen Schriften und unterscheidet nicht zwischen selbständigen und kombinierenden Vokalzeichen, wie es die indischen Schriften tun.

Sie ist so konzipiert, dass alle indischen Schriften dieselben Braillecodes benutzen.

Zeicheninventar

Einzelnachweise und Quellen 
Introduction to Bharati Braille

Alphabet
Blindenschrift
Indische Schrift
Louis Braille